Le Breuil puede referirse a: 

 Le Breuil, comuna francesa situada en Allier.
 Le Breuil, comuna francesa situada en Marne.
 Le Breuil, comuna francesa situada en Ródano.
 Le Breuil, comuna francesa situada en Saona y Loira.